Międzynarodowa Klasyfikacja Norm (ang. International Classification for Standards, ICS) -  międzynarodowy system klasyfikacji norm technicznych
 ICS (sieci komputerowe) – udostępnianie połączenia internetowego w systemach operacyjnych Windows
 ICS - International Commision on Stratigraphy (Międzynarodowa Komisja Stratygrafii)
 przestrzeń wewnątrzkomórkowa
 kortykosteroid wziewny
 odroczona operacja cytoredukcyjna
 stymulacja mózgu
 przestrzeń międzyżebrowa
 pierwotna dyskineza rzęsek
 Międzynarodowe Towarzystwo Kontynencji – International Continence Society (ICS)
 System Kontroli Importu –  Import Control System (ICS)
 Israel Combat System (Izraelski system walki oparty na posługiwaniu się głównie nożem oraz pałką teleskopową)
 Integrated Computer Solutions
 iCalendar (z rozszerzeniem plików ICS) – standard dla wymiany informacji kalendarzowych opracowany przez IETF